

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2, w tym 1 podstawowa
 Nowoszyce – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. oleśnickim, w gminie Oleśnica
 Nowoszyce – część wsi Bierna w woj. dolnośląskim, w pow. zgorzeleckim, w gminie Sulików

Na Ukrainie 
 Nowoszyce – wieś w rejonie drohobyckim należącym do obwodu lwowskiego
 Nowoszyce – przystanek kolejowy w ww. wsi

Linki zewnętrzne